REE steht für:

 Radio Exterior de España, spanischer Radiosender
 Random Energy Efficiency, Kehrwert des Bündelungsgrades des Schalls
 Resting Energy Expenditure, dem Ruheenergiebedarf des Körpers
 Rare Earth Elements, Gruppe der Metalle der Seltenen Erden
 Recht der Erneuerbaren Energien, deutsche juristische Fachzeitschrift
 Red Eléctrica de España, spanischer Stromnetzbetreiber
 Ruby Enterprise Edition, Implementierung einer Programmiersprache, siehe Ruby (Programmiersprache)
 den IATA-Code der Reese Air Force Base in den USA, siehe Lubbock (Texas)
 Ronald E. Emmerick's encoding, eine Zeichenkodierung für Sanskrit

Ree bezeichnet:
 Ree!, Ausdruck bei der Wende beim Segeln
 Lough Ree, See im Zentrum von Irland
 Ree (Insel), eine Insel der Kei-Inseln

Ree ist der Familienname folgender Personen:
 Frøydis Ree Wekre (* 1941), norwegische Hornistin
 Hans Ree (* 1944), niederländischer Schachmeister und Schachautor
 Karl Ree (1881–1941), estnischer Fußballspieler
 Kaye Ree, deutsche Soulsängerin
 Rimhak Ree (1922–2005), koreanisch-kanadischer Mathematiker
 Willie O’Ree (* 1935), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch: 
 Rée
 Reeh
 Reh (Begriffsklärung)
 Rhee
 RE

Abkürzung